A Martinez, Martínez lehetséges jelentései:
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Martinez, település Kalifornia államban, Contra Costa megyében
Martinez, önkormányzat nélküli település Texas államban, Bexar megyében
 Spanyolország
Martinez, település Kasztília és León autonóm közösségben, Ávila tartományban